Lliga Patriòtica Luxemburguesa, organització de resistència durant la Segona Guerra Mundial de Luxemburg
 Lliga líbia de futbol (del seu nom en anglès Libyan Premier League), màxima competició de futbol de Líbia
 Lunar and Planetary Laboratory, centre de recerca en ciència planetària amb seu a Tucson (Estats Units)
 Llei del Procediment Laboral, llei espanyola de l'àmbit laboral
 Microsoft Limited Public License (Ms-LPL), una de les llicències del tipus shared source de Microsoft
 Lipoproteïna lipasa, enzim que intervé en el metabolisme dels lípids
 LPL també és el codi IATA de l'Aeroport de Liverpool John Lennon, aeroport que serveix l'entorn de Liverpool, al Regne Unit